Појам Лав I може да се односи на:

 Лав I (византијски цар)
 папа Лав I
 Лав I Охридски
 
 Лав I Јерменски (1150—1219)